Cagn steht für:

 Cagn (Buschmann-Mythologie)
 Cagno (Lombardei)